Galilaei – cratere lunare
Galilaei – cratere su Marte